Hősök kapuja néven ismert építmények:
 Hősök kapuja, Kőszeg, a Jurisics tér és egyben a középkori belváros bejárata
 Hősök kapuja, Szeged
 Hősök kapuja, Veszprém, a vár bejárata